Lilla Mysingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Mysingen, Östergötland, sjö i Söderköpings kommun,  (4,51 ha)
Lilla Mysingen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (8,39 ha)

Se även
Mysingen (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn